Miramontes ist der Familienname folgender Personen:

 Luis E. Miramontes (1925–2004), mexikanischer Chemiker
 Luis Suárez Miramontes (* 1935), spanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Luis Suárez (Fußballspieler, 1935)